Die Primeira Divisão 1980/81 war die 47. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 24. August 1980 und endete am 31. Mai 1981.

Benfica Lissabon wurde zum 24. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1980-81 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1980/81